Стару́хин — русская фамилия.

Известные носители:
 Старухин, Борис Петрович (род. 1950) — советский футболист.
 Старухин, Виктор Константинович (1916—1957) — японский бейсболист.
 Старухин, Виталий Владимирович (1949—2000) — советский футболист.
 Старухин, Всеволод Анатольевич (род. 1971) — генеральный директор ДТЭК Энерго.
 Старухин, Семён Васильевич (1916—1987) — советский учёный, изобретатель.

Топоним 
 Старухин — хутор в Александрово-Гайском районе, Саратовская область, Россия